Hellén se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wolter Edward Hellén
 Wolther Edward Hellén